Майли́н А́нджела Класс (; 6 апреля 1978, , Норфолк, Англия, Великобритания) — британская певица, пианистка, фотомодель и актриса.

Биография 
Майлин Анджела Класс родилась 6 апреля 1978 года в  (графство Норфолк, Англия, Великобритания) в семье англо-австрийца Оскара Класса и филиппинки Бэнг Класс. У Майлин есть сестра — Кайрин Класс.

Карьера 
Майлин начала свою музыкальную и актёрскую карьеру в 1998 году — сыграла филиппинскую горничную в фильме «» и исполнила песню в фильме «Алиса в Зазеркалье».

У Майлин есть четыре музыкальных альбома: Popstars (2001) и Everybody (2002) в составе Hear’Say, Moving On (2003) и Myleene’s Music for Romance (2007) — сольно.

Также Майлин является фотомоделью.

Семья 
 Муж (2011—2013) — Грэм Куинн (род. 1957).
 Дочери:
 Ава Бэйли Куинн (род. 16.08.2007)
 Хиро Харпер Куинн (род. 25.03.2011).

Примечания

Ссылки 
 
 

Выпускники Королевской академии музыки